Lodovico – grafia alternativa del nome Ludovico
 Lodovico – personaggio del fumetto Lupo Alberto
 Lodovico I del Vasto – nobile italiano, marchese di Saluzzo
 Lodovico II del Vasto – nobile italiano, marchese di Saluzzo
 Lodovico da Barbiano – condottiero e capitano di ventura italiano
 Lodovico II di Baviera – re di Baviera dal 1864 al 1886